Li Er steht für:

 persönlicher Name des chinesischen Philosophen Laozi
 Li Er (Schriftsteller) (* 1966), chinesischer Schriftsteller